Johann Olearius ist der Name folgender Personen:
* 
 Johann Christian Olearius (1646–1699), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Christoph Olearius (1668–1747), deutscher Theologe

 Johann Gottlieb Olearius (1684–1734), deutscher Rechtswissenschaftler und Historiker

Siehe auch:
 Johannes Olearius